Iliopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 John Iliopoulos (* 1940), griechischer Physiker
 Panagiotis Iliopoulos, griechischer Politiker